

Carriera 
È stato selezionato dai Minnesota Timberwolves al primo giro del Draft NBA 2007 (7ª scelta assoluta).

Statistiche

NBA

Regular season 

|-
| align="left"| 2007-08
| align="left"| 
| 79 || 35 || 22,8 || 37,4 || 19,4 || 80,0 || 3,7 || 1,4 || 1,0 || 0,3 || 5,8
|-
| align="left"| 2008-09
| align="left"| 
| 15 || 8 || 20,5 || 41,1 || 41,7 || 73,7 || 3,3 || 1,7 || 1,0 || 0,2 || 6,2
|-
| align="left"| 2009-10
| align="left"| 
| 82 || 82 || 30,3 || 43,1 || 34,6 || 64,8 || 3,4 || 2,4 || 1,4 || 0,4 || 13
|-
| align="left"| 2010-11
| align="left"| 
| 56 || 22 || 24,3 || 38,4 || 26,3 || 70,8 || 2,7 || 1,4 || 1,6 || 0,2 || 8,6
|-
| style="text-align:left; background:#afe6ba;"|2010-11†
| align="left"| 
| 13 || 2 || 11,4 || 49,0 || 30,8 || 71,4 || 1,8 || 0,9 || 0,8 || 0,2 || 5,3
|-
| align="left"| 2011-12
| align="left"| 
| 59 || 17 || 21,8 || 43,4 || 26,0 || 69,2 || 2,5 || 1,5 || 1,2 || 0,3 || 8,9
|-
| align="left"| 2012-13
| align="left"| 
| 82 || 2 || 24,4 || 42,5 || 29,6 || 69 || 2,9 || 1,5 || 1,4 || 0,3 || 12,1
|-
| align="left"| 2013-14
| align="left"| 
| 81 || 81 || 32,2 || 48,1 || 28 || 71,8 || 2,6 || 1,7 || 1,9 || 0,4 || 12,3
|-
| align="left"| 2014-15
| align="left"| 
| 24 || 16 || 28,3 || 41,8 || 19,5 || 70,5 || 3,9 || 3,3 || 2,3 || 0,2 || 10,5
|-
| align="left"| 2014-15
| align="left"| 
| 56 || 1 || 25,1 || 42,9 || 28,4 || 76,4 || 3,6 || 1,7 || 1,1 || 0,3 || 11,9
|-
| align="left"| 2015-16
| align="left"| 
| 82 || 12 || 20,4 || 38,4 || 27,2 || 75 || 2,4 || 1,3 || 1,0 || 0,2 || 7,2
|-
| align="left"| 2016-17
| align="left"| 
| 58 || 8 || 15,9 || 41,4 || 23,4 || 72,7 || 2,0 || 1,1 || 0,6 || 0,2 || 4,2
|-
| align="left"| 2016-17
| align="left"| 
| 24 || 3 || 14,9 || 43,8 || 20,8 || 75,0 || 2,2 || 1,5 || 1,0 || 0,3 || 5,4
|-
| align="left"| 2017-18
| align="left"| 
| 54 || 2 || 12,9 || 45,3 || 18,6 || 66,7 || 1,7 || 0,8 || 0,8 || 0,1 || 3,7
|-
| align="left"| 2017-18
| align="left"| 
| 18 || 16 || 28,6 || 44,4 || 34,3 || 79,5 || 3,4 || 1,3 || 2,1 || 0,3 || 10,1
|-
| align="left"| 2018-19
| align="left"| 
| 7 || 3 || 20,0 || 40,8 || 28,6 || 69,2 || 2,4 || 1,4 || 1,7 || 0,3 || 7,6
|-
| align="left"| 2018-19
| align="left"| 
| 24 || 0 || 14,7 || 44,6 || 33,3 || 73,3 || 2,5 || 1,2 || 0,8 || 0,2 || 4,1
|- class="sortbottom"
| colspan="2" align="center" | Carriera
| 814 || 310 || 23 || 42,5 || 28,4 || 71,3 || 2,8 || 1,5 || 1,3 || 0,3 || 8,7
|}

Play-off 

|-
| style="text-align:center;background:#afe6ba;" | 2011†
| align="left"| 
| 6 || 0 || 3,8 || 44,4 || 33,3 || 0,0 || 0,3 || 0,2 || 0,7 || 0,0 || 1,5
|-
| align="center"| 2012
| align="left"| 
| 7 || 0 || 16,6 || 42,6 || 30,0 || 75 || 2,0 || 0,9 || 1,0 || 0,3 || 8,3
|-
| align="center"| 2013
| align="left"| 
| 6 || 0 || 24,3 || 30,9 || 25,0 || 66,7 || 1,8 || 1,2 || 1,0 || 0,2 || 10,8
|-
| align="center"| 2015
| align="left"| 
| 17 || 0 || 25,2 || 43,1 || 28,6 || 63,6 || 2,8 || 1,1 || 0,6 || 0,2 || 11,2
|-
| align="center"| 2016
| align="left"| 
| 5 || 1 || 15,4 || 25,9 || 10,0 || 87,5 || 1,4 || 1,6 || 0,0 || 0,2 || 4,4
|-
| align="center"| 2018
| align="left"| 
| 6 || 6 || 25,2 || 52,0 || 45,5 || 0,0 || 2,2 || 0,8 || 1,2 || 0,8 || 6,2
|- class="sortbottom"
| colspan="2" align="center" | Carriera
| 47 || 7 || 20,0 || 40,0 || 27,9 || 69,4 || 2,0 || 1,0 || 0,7 || 0,3 || 8,1
|}

Palmarès
McDonald's All-American Game (2004)
2 volte campione NCAA (2006, 2007)
NCAA Final Four Most Outstanding Player (2007)

Dallas Mavericks: 2011

Altri progetti

Collegamenti esterni